1991 Голяма награда на Канада е 23-то за Голямата награда на Канада и пети кръг от сезон 1991 във Формула 1, провежда се на 2 юни 1991 година на пистата Жил Вилньов, Монреал в Канада.

Репортаж 
Големи промени бяха направени между Гп на Монако и Гп на Канада. Първо Чезаре Фиорио е уволнен заради слабите резултати които Скудерия Ферари имаха както и проблеми с техните болиди най-вече механически. Пиеро Ферари ще го замести от Канада до края на сезона. Джулиан Бейли също е уволнен като на неговото място е Джони Хърбърт който се завърна за отбора на Лотус след като участва в последните две състезания предната година като заместник на Мартин Донели.

Айртон Сена и Рикардо Патрезе имаха проблеми в петъчната квалификация. Първо двигателят на бразилеца гръмна и трябваше горивото да бъде премахнато. След това Патрезе катастрофира тежко на мястото където Сена имаше проблем с двигателя Хонда.

Найджъл Менсъл който взе пола с време 1:22.385 поведе колоната пред Патрезе, Сена, Прост, Бергер, и Морено. Състезанието на Бергер завърши след като проблеми с електрониката на неговия Макларън го попречиха по време на 4-та обиколка. Агури Сузуки също прекрати участието си след като болида на неговия Ларус е обхванат от пламъци малко преди австриеца да отпадне. Морено също отпадна поради завъртане на 10-а обиколка. Мартин Брандъл единствения състезател на Брабам след като Марк Блъндел не се класира за състезанието имаше проблеми с двигателя Ямаха, докато Хакинен се завъртя на същата обиколка където британеца отпадна. Междувременно колата на Прост започна да създава проблеми със скоростната кутия. Той успя да удържи темпото, и после се увлечен в битка между Алези и Пикет. Бертран Гашо имаше проблем при излизането на последния завой като неговия Джордан се завъртя, но никой не го удари.

Менсъл продължаваше да повежда пред Патрезе и Сена на 25-а обиколка, преди бразилецът да получи същата повреда както сполетя и неговия съотборник Бергер, оставайки двата Уилямс-а да поведат с огромна преднина. Прост също отпадна поради създадените проблеми със скоростната кутия две обиколки след отпадането на Сена. Алези маркира пълното разочорование на Ферари с повреден двигател на 34 обиколка.

Всичко вървеше по план за отбора на Уилямс преди Нелсън Пикет да се доближи до Патрезе след като италианецът също получи проблеми на своята скоростна кутия. Той е изпреварен от пилота на Бенетон, което даде шанс на Стефано Модена от Тирел да се доближи и също да го изпревари. На последната обиколка Найджъл Менсъл имаше комфортна преднина сигурен че е победител преди да намали драстично на виража. Вероятно е определено че той остави двигателния режим толкова бавно че получи дефект докато той маха на публиката, докато от Уилямс обявиха че е получил повреда на скоростната кутия. Радостен Пикет изненадващо спечели състезанието за Бенетон пред Стефано Модена, Рикардо Патрезе, Андреа де Чезарис, Бертран Гашо и класираният на 6-а позиция Найджъл Менсъл. С 4-та и 5-а позиция на пилотите на Джордан те избегнаха участието на пре-квалификация докато жребият е определен за втората половина на сезона.

Класиране

Бележки 
 Последна победа: Нелсън Пикет
 Последен подиум: Стефано Модена

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Канада
1991 година в Канада